Marchołt – bohater średniowiecznych opowieści, reprezentujący ludowy humor i rubaszność,
 Marchołt – bohater utworu Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprosnym, a wszakoż, jako o nim powiedają, barzo wymownym, z figurami i z gadkami smiesznymi w przekładzie Jana z Koszyczek,
 Marchołt – demon z mitologii słowiańskiej,
 Marchołt – kwartalnik,
 marchołt (Gnaptor spinimanus) – chrząszcz z rodziny czarnuchowatych (Tenebrionidae), w Polsce bardzo rzadki.

Zobacz też 
 Morhołt.